Beleg van Antwerpen (1584-1585)
Beleg van Antwerpen (1832) 
Beleg van Antwerpen (1914) 
Bij deze belegeringen is de stad ook gevallen, respectievelijk voor een Spaanse, een Franse en een Duitse overmacht.  
Voor alle belegeringen van de stad, zie Beleg van Antwerpen (doorverwijspagina).